Лайтамак () — село в Тобольском районе Тюменской области России, административный центр Лайтамакского сельского поселения.

Находится на левом берегу Носки, в 52 км к северо-западу от Тобольска.

Дороги просёлочные, грунтовые, деревня считается труднодоступной.

Название переводится как «устье реки Лайма» (река Лайма впадает в Носку напротив села).

Население

Улицы 
 Набережная улица
 Центральная улица
 Школьная улица

Инфраструктура 

 Лайтамакская средняя общеобразовательная школа

Ссылки 
 https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/government/villages/Laitamakskoe.htm Лайтамакское сельское поселение

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района